

Urodzili się 
 Parśwa, indyjski reformator religijny